La Copa Davis 1975 fue la 64.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 19 al 21 de diciembre de 1975. Suecia se proclamó como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de Checoslovaquia por 3 a 2.

Rondas eliminatorias

Zona América 

n.p. - no participó

Zona Este

Zona Europa A

Zona Europa B

Ronda final

Final

Enlaces externos 
Sitio Oficial de la Copa Davis

1975